Гойда Юрій Андрійович (15 березня 1919, с. Зняцьово, тепер Мукачівський район, Закарпатська область — 2 червня 1955, Ужгород) — український радянський діяч;
 Гойда Ніна Григорівна (нар. 2 вересня 1947 року, Борки, Чернігівська область, Українська РСР) — заслужена лікарка України;
 Гойда Михайло Тарасович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.